Жак — ім'я, прізвище, а також топонім.
 Жак () — французьке чоловіче ім'я.
 Жак — назва малогабаритного пристрою, лебідки для підіймання і пересування вантажів.
 Жак чи ятір — риболовне знаряддя

Топонім 

 Жак — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Жак — село у повіті Селаж в Румунії. Входить до складу комуни Кряка.

Прізвище 

 Анрі Антуан Жак (1782—1866) — французький ботанік та садівник.
 Генріх Жак (1831—1894) — австрійський юрист і політик.
 Карой Жак (1895—1944) — угорський футболіст, воротар.
 Крістіан Жак (1904—1994) — французький кінорежисер.
 Шарль Жак (1813—1894) — французький живописець-анімаліст, пейзажист і гравер.

 Катежина Жак ( 1971) — чеська політикеса, депутатка Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки.

 Еміль Жак-Далькроз (1865—1950) — швейцарський композитор і педагог.